Lawang Agung (Sindang Beliti Ulu), een plaats in Indonesië
Lawang Agung (Kota Agung), een plaats in Indonesië
Lawang Agung (Kedurang), een plaats in Indonesië
Lawang Agung (Ulu Rawas), een plaats in Indonesië
Lawang Agung (Muaradua Kisam), een plaats in Indonesië
Lawang Agung (Lungkang Kule), een plaats in Indonesië
Lawang Agung (Air Periukan), een plaats in Indonesië
Lawang Agung (Sungai Penuh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing